Adolfo de Nassau, conde de Nassau (Dillenburg, Alemania, 11 de julio de 1540 - Batalla de Heiligerlee, 23 de mayo de 1568), fue el cuarto hijo de Guillermo I de Nassau-Dillenburg y Juliana de Stolberg. Era un hermano menor de Guillermo de Orange.

Después de haber estudiado en la universidad de Wittenberg, combatió en 1564 en la Guerra nórdica de los Siete Años. Johann Weyer (1515-1588) escribió que allí se opuso decididamente a que sus camaradas persiguieran a las brujas. En 1566 participó en la segunda guerra de los austriacos contra los turcos, que seguían avanzando hacia el corazón de Europa. En 1568 luchó en Brabante al lado de su hermano Guillermo cuando éste se alzó en armas contra Felipe II.

Batalla de Heiligerlee 

Adolfo de Nassau, que estaba al mando de la caballería, avanzó junto con las tropas de su otro hermano Luis hacia el norte, encontrándose en Heiligerlee con las fuerzas españolas al mando de Juan de Ligne. El 23 de mayo de 1568 se entabló combate entre los adversarios. Después de que los rebeldes hubieron cercado a los españoles, el caballo de Adolfo se encabritó y le llevó al centro del enemigo. El mismo Juan de Ligne se abalanzó sobre Adolfo y lo mató, así como a dos jinetes que vinieron en su ayuda. Pocó después cayó también Ligne.

Ancestros

Referencias 
 Estrada S.J., Famiano; traductor: de Novar, Melchor (1681). «Libro VII». Primera Década de las Guerras de Flandes, Desde la muerte del Emperador Carlos V. Hasta el principio del Gobierno de Alexandro Farnese, Tercero Duque de Parma y Placencia. Colonia. p. 303.

Casa de Orange-Nassau
Nobles de los Países Bajos del siglo XVI